Kràsnaia Zvezdà (Kovalévskoie), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsnaia Zvezdà (Briukhovétskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsnaia Zvezdà (Privolni), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsnaia zvezdà (diari), un diari militar soviètic i posteriorment rus